Первая лига Белоруссии по футболу 2022 — 32-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 17 команд. Команды, которые заняли 1-е и 2-е место, получают право на выход в Высшую лигу. Команда, занявшая 3-е место, сыграет переходные матчи с 14-ой командой Высшей лиги. Победитель переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд Высшей лиги футбольного сезона 2024 года. Команда, занявшая 17-е место вылетает во Вторую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Нафтан» (1-е место, выход в высшую лигу)
  «Сморгонь» (2-е место, выход в высшую лигу)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Арсенал» (14-е место в высшей лиге)
  «Витебск» (15-е место в высшей лиге) 
  «Днепр» (Могилёв) (16-е место в высшей лиге)
  «Нива» (1-е место, выход в первую лигу)
  «Бумпром» (выход в первую лигу)

Стадионы

Тренеры и капитаны команд

Иностранные игроки 
Из статуса легионера выведены футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее исполком АБФФ принял решение не считать россиян, а также иностранных студентов белорусских ВУЗов легионерами в чемпионате страны.

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2023
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2023
 Кубок Белоруссии по футболу 2022/2023

Первая лига Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2023
Спорт в Белоруссии в 2023 году